Тульское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Тульское сельское поселение — в Майкопском районе Республики Адыгея (до 1 января 2012 года Тульское городское поселение).
 Тульское сельское поселение — в Тербунском районе Липецкой области.